Strength Through Joy bezeichnet:

 Ostara (Band), eine australische Rock- und Neofolk-Band

Siehe auch:
 Strength Thru Oi!